Kohistan (urdu: کوہستان) är ett distrikt i den pakistanska provinsen Nordvästra Gränsprovinsen. Administrativ huvudort är Dassu.

Administrativ indelning 
Distriktet är indelat i tre Tehsil.
 Palas Tehsil 
 Pattan Tehsil 
 Dassu Tehsil

Pakistans distrikt